Donovan (właściwie Donovan Phillips Leitch) – szkocki wokalista i gitarzysta
 Donovan – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois

Osoby o nazwisku Donovan 
 Daisy Donovan – brytyjska aktorka, prezenterka telewizyjna i pisarka
 Elisa Donovan – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Jason Donovan – australijski  aktor i piosenkarz
 Jeffrey Donovan – amerykański aktor filmowy, telewizyjny i sceniczny
 Landon Donovan – amerykański piłkarz
 Martin Donovan – amerykański aktor filmowy, telewizyjny i sceniczny
 Shaun Donovan – amerykański polityk
 Stacey Donovan – amerykańska  modelka i gwiazdka filmów porno
 Tate Donovan – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Trevor Donovan – amerykański aktor i model
 Veronica Donovan – bohaterka serialu telewizyjnego "Skazany na śmierć" (postać fikcyjna)
 William Donovan – amerykański generał

Osoby o imieniu Donovan 
 Donovan Bailey – kanadyjski lekkoatleta
 Donovan Cech – południowoafrykański wioślarz
 Donovan Ricketts – jamajski piłkarz